Михайловка () — упразднённая деревня в Благовещенском районе Республики Башкортостан России. Входила в состав Бедеево-Полянского сельсовета.

География 
Находилась на реке Уса.

Географическое положение 
Расстояние до (на 1 января 1969):

 районного центра (Благовещенск): 53 км,
 центра сельсовета (Бедеева Поляна): 3 км,
 ближайшей ж/д станции (Загородная): 67 км.

История 
Упразднена Законом № 211-з от 20 июля 2005 года «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров».

Население 
На 1 января 1969 года проживали 77 человек; преимущественно русские.

Инфраструктура 
Было развито сельское хозяйство.

Транспорт 
Деревня стояла у автодороги межмуниципального значения Благовещенск — Павловка (идентификационный номер 80 ОП МЗ 80Н-184).

Примечания 

населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Благовещенского района Башкортостана